Кремено — название населённых пунктов:

Италия 
 Кремено () — коммуна, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.

Россия 
 Кремено — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Кремено — деревня в Андреапольском районе Тверской области.